Летяев — фамилия; имеет женскую форму Летяева.
 Летяев, Валерий Алексеевич (род. 1958) — российский историк и правовед.
 Летяев, Иннокентий Алексеевич (в монашестве Иннокентий; 1882—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Харьковский и Ахтырский.